Action Directe steht für:
 Action Directe (Kletterroute), Kletterroute im Frankenjura mit dem Schwierigkeitsgrad 9a (XI)
 Action directe (Untergrundorganisation), ehemalige linksradikale Terrororganisation in Frankreich